Семеню́к — украинская фамилия.

Известные носители:
 
 Семенюк, Артём Алексеевич (род. 1983) — украинский политик.
 Семенюк, Виктор Фёдорович (1940—2014) — советский и российский режиссёр-документалист.
 Семенюк, Вилен Миронович (род. 1936) — бывший работник Минэнерго Украины, советник министра.
 
 Семенюк, Дорофей Исидорович (1885—1907) — железнодорожный рабочий, солдат-революционер.
 Семенюк, Захар Владимирович (1919—1958) — Герой Советского Союза.
 Семенюк, Иван Иванович (1917—1973) — Герой Советского Союза.
 Семенюк, Лидия Лукинична (1918—2001) — украинский архитектор.
 Семенюк, Лукаш (1880—1919) — повстанческий атаман, один из наиболее активных повстанцев Беларуси времен гражданской войны.
 Семенюк, Мария (1984) — украинская самбистка и дзюдоистка.
 Семенюк, Пётр Николаевич (1922—1943) — организатор и руководитель одной из групп подполья города Проскурова (ныне Хмельницкий, Украина) в годы Великой Отечественной войны.
 Семенюк, Сергей Владимирович (род. 1991) — украинский футболист.
 Семенюк, Эдуард Павлович (род. 1935) — советский и украинский учёный и педагог.
 Семенюк, Юрий Иванович (1922—2006) — народный художник РСФСР

Двойные фамилии 
 Семенюк-Самсоненко, Валентина Петровна (1957—2014) — украинский политик.